Antonio Annetto Caruana (1830-1905), archéologue maltais.
 , footballeur maltais.
 Daphne Caruana Galizia (1964-2017), journaliste et blogueuse maltaise.
 Fabiano Caruana (1992- ), est un joueur d'échecs italo-américain. 
 Francesco Saverio Caruana (1759-1847), prêtre, militaire et évêque maltais
 , président en  du Comité de Bâle.
 Peter Caruana, homme politique de Gibraltar.
Patronyme maltais